

Персоналії 
 Герон Александрійський ( бл. 10 — 70) — математик і винахідник античності

Топоніми 
 Герон — озеро в регіоні Кентербері, на Південному острові у Нової Зеландії.
 Герон, Ґерон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
 Герон-Лейк — місто у США, в окрузі Джексон штату Міннесота.